Bill Dodgin ist der Name folgender Personen:

* Bill Dodgin (Fußballspieler, 1909) (William Dodgin; 1909–1999), englischer Fußballspieler und -trainer
 Bill Dodgin (Fußballspieler, 1931) (William Dodgin; 1931–2000), englischer Fußballspieler und -trainer